Demerara – dawna kolonia holenderska na terytorium obecnej Gujany
 Demerara – rzeka w Gujanie
 Demerara – rodzaj brązowego cukru